La Cañada puede referirse a varios lugares de:

Argentina  
La Cañada de Córdoba, curso de agua de la ciudad de Córdoba, Argentina;
La Cañada, localidad de la provincia de Santiago del Estero, Argentina;
La Cañada, localidad de la provincia de San Juan, Argentina;
La Cañada, revista de humor realizada en la ciudad argentina de Córdoba.

Colombia 
 La cañada Barrio ubicado en Manizales, Caldas, Colombia.

España  
Cañada, localidad de la provincia de Alicante, España;
La Cañada de San Urbano, barriada a las afueras de Almería, España;
La Cañada, localidad de la provincia de Ávila, España;
La Cañada, localidad de la provincia de Valencia, España;

México  
La Cañada, región del estado de Oaxaca, México;
La Cañada, localidad del estado de Querétaro, México;
La Cañada, zona del Estado Libre y Soberano de Guerrero

Venezuela  
La Cañada, localidad de Venezuela,